Сидоровская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Липовское».

География 
Деревня расположена в 125 километрах на северо-запад от Вельска, в 1,2 километрах от озера Верхопуйское. Ближайшие населённые пункты: на севере деревня Колоколовская.
 Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
В 5,5 километрах от деревни проходит автодорога «Долматово — Няндома — Каргополь» ().

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2227» как «Сидоровское (Выставка)». Насчитывала 12 дворов, 49 жителей мужского пола и 65 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Верхопуйского сельского общества Верхопуйской волости. На момент переписи в селении Сидоровское находилось 25 хозяйств, в которых проживало 67 жителей мужского пола и 80 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Липовское»